Zagłoba – herb szlachecki
 Jan Zagłoba – postać literacka z Trylogii Henryka Sienkiewicza

Geografia Polski 

 Zagłoba – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Wilków
 Zagłoba – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Stryków

Zobacz też 
 Zagloba